Bokhorst bezeichnet:

 Bokhorst, eine amtsangehörige Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 das Amt Bokhorst, ein ehemaliges Amt im Kreis Plön, Schleswig-Holstein, heute Amt Bokhorst-Wankendorf
 den Ortsteil Bokhorst der Gemeinde Schillsdorf im Amt Bokhorst-Wankendorf

Bokhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Lodewijk Bokhorst (1900–1990), niederländischer Künstler
 Berhardina Midderigh-Bokhorst (1880–1972), niederländische Künstlerin
 Hendrik Gerrit Bokhorst (1895–1972), niederländischer Künstler